Il termine Broken English (talvolta Fractured English) è un'espressione che indica le varianti incerte o mal strutturate della lingua inglese, con particolare riferimento a varianti malferme di soggetti anglofoni non nativi. Il termine è riferito anche all'uso di un inglese semplificato in qualità di pidgin. Il termine può riferirsi anche a:

Cinema
Broken English – film del 1981
Broken English – film del 1996
Broken English – film del 2007

Musica
Broken English – album di Marianne Faithfull, contenente il brano omonimo
Broken English –  canzone presente all'interno dell'album HP della cantante Heather Parisi
 Broken English – canzone presente all'interno dell'album Trespassing del cantante statunitense Adam Lambert
Broken English – etichetta discografica, parte della East West Records
Broken English – gruppo musicale britannico